Но́нна — латинское женское имя. Наибольшее распространение имя Нонна получило в странах бывшего СССР и Италии. В США оно встречается крайне редко.

Имя происходит из  «девятая», которое выходит из  «девятый» как женский вариант мужского имени Нонн. Возможно также заимствование болгарского имени Нона. На Русь попало с христианством из Византии, но было редким и давалось по святцам.

Именины 
Православные именины (дата дана по григорианскому календарю): 18 августа.

Производные формы имени 
Ноннушка, Нона, Ноня, Нонуся, Ноннета

Примечания 

Русские женские имена
Страницы значений:Тёзки